|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou Open) van 2015 vond plaats van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 september 2015 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Monica Niculescu was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de Belgische Yanina Wickmayer.

De als eerste geplaatste Simona Halep bereikte eveneens de kwartfinale. Daarin werd zij geklopt door Denisa Allertová.

Het vierde reekshoofd, Jelena Janković uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de onge­plaatste Tsjechische Denisa Allertová in twee sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Guangzhou op haar naam te schrijven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de tweede van 2015.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de halve finale. Nadat zij met twee geplaatste speelsters had afgerekend, moest zij haar meerdere erkennen in de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chuang Chia-jung en Liang Chen had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Liang speelde samen met Wang Yafan – dit team was als derde geplaatst; voor hun openingspartij kregen zij een walk-over en in de tweede ronde verloren zij.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Chinese koppel Xu Shilin en You Xiaodi in twee sets. Het was hun zesde geza­menlijke titel. Hingis had daarnaast 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2015
Guangzhou